Мальтийская Премьер-лига 1992/1993 () — 78-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1992/1993
Мальта
Мальта
1992 год на Мальте
1993 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993